Гравець місяця англійської Прем'єр-ліги () — нагорода найкращому футболісту Прем'єр-ліги, що вручається за підсумками кожного місяця протягом ігрового сезону. Переможець попереднього місяця визначається в перший тиждень наступного місяця. До кінця сезону 2015–16 переможця визначали спонсори Прем'єр-ліги. У різний час у назві нагороди фігурував спонсор: «Carling Premiership Player of the Month» (1994–2001), «Barclaycard Premiership Player of the Month» (2001–2004), «Barclays Player of the Month» (2004–2016), з 2016 — «EA SPORTS Player of the Month».

Стівен Джеррард і Гаррі Кейн отримували нагороду найбільшу кількість разів — шість. П'ять гравців вигравали трофей два місяці поспіль: Роббі Фаулер (1995–96), Денніс Бергкамп (1997), Кріштіану Роналду (2006) та Джеймі Варді (2015). Дванадцять футболістів здобували звання двічі за сезон: Гаррі Кейн, Раян Гіггз, Руд ван Ністелрой, Тьєррі Анрі, Вейн Руні, Пітер Одемвінгіе, Робін ван Персі, Деніел Старрідж, Луїс Суарес, Джеймі Варді, Серхіо Агуеро, Сон Хин Мін і Ешлі Янг, який є єдиним гравцем, що вигравав нагороду тричі за календарний рік.

Переможці

Примітки

Див. також 
 Гравець сезону англійської Прем'єр-ліги
 Гол місяця англійської Прем'єр-ліги

Джерела 

Футбольні нагороди в Англії